Touchback peut désigner :

 Touchback, une action de football américain
 Touchback, un film américain de science-fiction et sur le sport, réalisé et écrit par Don Handfield